Новые Акаты — исчезнувшая деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 270 км, до административного центра города Шахунья — 19 км. Абсолютная высота 126 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Шахунья